Lillegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillegöl (Anderstorps socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lillegöl (Burseryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Lillegöl (Kråkshults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (2 ha)
Lillegöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Lillegöl (Ödestugu socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun,  (1,5 ha)
Lillegölen, sjö i Ydre kommun,

Se även
Lillgöl
Lille göl (Stenberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (1,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn